Маєр:

Географія

Маєр — муніципалітет у Франції, регіон Аквітанія, департамент Ланди.

Маєр — місто, штат Міннесота
 Маєр — переписна місцевість, штат Аризона

Ім'я 
 Маєр Амшель Ротшильд
 Маєр Балабан
 Маєр Фельдман

Прізвище 
 Маєр — особи з прізвищем Маєр

Див. також 
 Маєрс